Hüllrohr bezeichnet:
 Brennstabhülle, äußere Umschließung eines Brennstabs in einem Kernreaktor
 Hüllwellrohr, trennt Beton und Spannstahl in Spannbetonbauteilen